Butyraldehyde sind Aldehyde mit vier Kohlenstoffatomen. Sie haben die allgemeine Summenformel C4H8O und eine molare Masse von 72,11 g/mol. Es gibt nur zwei Isomere:

Die gleiche Summenformel besitzen auch Crotylalkohol, 3-Buten-1-ol und Butanon.

Einzelnachweise 

Stoffgruppe
 Butyraldeyde